Desirée kan syfta på:

 Desirée – ett kvinnonamn samt personer med namnet
 Désirée (roman) – historisk roman om Désirée Clary av Annemarie Selinko
 Desirée (film) – en amerikansk film 1954, baserad på romanen
 Desiree (sång av The Left Banke) – sång av The Left Banke 1967
 Desiree (sång av Neil Diamond) – sång av Neil Diamond 1977
 Desirée (1843) – en fregatt i svenska Kungliga flottan